Spillimacheen peut désigner :
 Spillimacheen, une ville canadienne de Colombie-Britannique ;
 Spillimacheen, une rivière canadienne de Colombie-Britannique.